Příjmení Pavlis nosí více významných osobností:

muži
 Jan Pavlis (1819–1880) – český hudební skladatel
 Jiří Pavlis (* 1931) – český redaktor, sociolog a politolog
 Václav Pavlis (1930–2007) – český fotbalista, brankář

ženský tvar s přechýlením
 Marta Pavlisová-Kohoutová (1914–1953) – československá rychlostní kanoistka